Carl Wilhelm Hahn kan syfta på:

* Carl Wilhelm Hahn (1786–1835), tysk zoolog
 Carl Wilhelm Hahn (1829–1887), tysk konstnär